Europamästerskap 1971 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1971
Europamästerskapen i friidrott 1971
Europamästerskapen i fälttävlan 1971
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1971
Europamästerskapen i konståkning 1971
Europamästerskapet i basket för herrar 1971
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1971
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1971
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1971
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1971